Wacław Krzyżanowski (prokurator)
 Wacław Krzyżanowski (architekt)